Го́род Ни́жний Таги́л — муниципальное образование со статусом городского округа в Свердловской области России. Относится к Горнозаводскому управленческому округу.

Административный центр — город Нижний Тагил.

С точки зрения административно-территориального устройства области, городской округ был образован в границах административно-территориальных единиц Пригородный район (в количестве его 23 сельских населённых пунктов) и город Нижний Тагил (последний включал только один населённый пункт — город Нижний Тагил).

Согласно последним изменениям в Законе об административно-территориальном устройстве Свердловской области, городской округ Нижний Тагил территориально полностью совпадает с административно-территориальной единицей город Нижний Тагил.

География 
Муниципальное образование город Нижний Тагил расположено в западной части Свердловской области. Площадь муниципального образования — 4105,8 км², что составляет 2,11 % от площади области.

Через муниципальное образование проходит Уральский хребет, разделяя данную территорию на две части: западную — европейскую и восточную — азиатскую. Здесь же проходит водораздел между бассейнами Волги и Оби, к которым принадлежат реки Чусовая и Тагил, протекающие через городской округ. Сам город Нижний Тагил расположен в восточной части городского округа, где проживает подавляющая часть населения.

За пределами города на территории городского округа мало населённых пунктов, а большая часть территории занята хвойными лесами.

В южной части муниципального образования расположены природный парк «Река Чусовая» и Висимский заповедник.

Муниципальное образование город Нижний Тагил и соответствующая ей одноимённая административно-территориальная единица граничат:

 с семью муниципальными образованиями или четырьмя административно-территориальными единицами Свердловской области:
 на севере, востоке и частично на юго-востоке — с Горноуральским городским округом, который образует Пригородный район (к ним относится также два эксклава: деревня Харёнки и село Большие Галашки),
 на юго-востоке — с Кировградским городским округом и городским округом Верхний Тагил, которые вместе составляют административно-территориальную единицу город Кировград, а также с городским округом Первоуральск, который образует административно-территориальную единицу город Первоуральск,
 на юге — с городским округом Староуткинск и Шалинским городским округом, которые вместе образуют Шалинский район;

 с двумя муниципальными образованиями или административно-территориальными единицами Пермского края:
 на западе — с Лысьвенским городским округом, которому соответствует административно-территориальная единица город Лысьва,
 на северо-западе — с Горнозаводским городским округом, которому соответствует Горнозаводский район.

История 

В 1995—1996 годах было создано муниципальное образование город Нижний Тагил, состоявшее исключительно из самого города. 10 ноября 1996 года муниципальное образовано было внесено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года город был наделён статусом городского округа. С 1 апреля 2008 года в состав городского округа были включены 23 сельских населённых пункта соседнего Горноуральского городского округа.

В соответствии с уставом города Нижний Тагил, утверждённым Решением Нижнетагильской городской Думы № 80 от 24.11.2005, с 1 января 2006 года городской округ получил наименование город Нижний Тагил, в состав городского округа кроме города Нижний Тагил с 1 апреля 2008 года вошли ещё 23 населённых пункта Пригородного района.

Остальные населённые пункты Пригородного района составили Горноуральский городской округ.

Согласно последним изменениям в Законе об административно-территориальном устройстве Свердловской области, городской округ Нижний Тагил территориально полностью совпадает с административно-территориальной единицей Нижний Тагил.

Население 

Более 99% населения городского округа проживает в городе Нижнем Тагиле.

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 22 населённых пункта.

Упразднённые населённые пункты
В конце 2020 года упразднён посёлок Запрудный.

Ранее с 2007 до 2015 гг. как самостоятельный населённый пункт выделялся посёлок Покровское-1.

Ссылки 
 Официальный сайт города
 На сайте правительства Свердловской области
 Городской информационный сервер

Примечания 

Городские округа Свердловской области